Золотари — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Золотари — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Золотари — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 
См. также Золотарь